Municipio de Elbridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elbridge (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Elbridge (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.